Dadunqiu är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 35 kilometer nordväst om stadens centrum.

Runt Dadunqiu är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Yangcun,  km söder om Dadunqiu. Trakten runt Dadunqiu består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina